Метсю — фамилия. Известные носители:
 Метсю, Брюно — французский футболист и тренер.
 Метсю, Габриель — голландский художник, мастер жанровой, портретной и исторической живописи.